Croÿ-Dülmen ist der Familienname folgender Personen:

 Isabella von Croÿ-Dülmen, Erzherzogin von Österreich-Teschen (1856–1931), deutsche Hochadelige, siehe Isabella von Croÿ (1856–1931)
 Rudolf von Croÿ-Dülmen (1823–1902), westfälischer Standesherr und spanischer Grande, siehe Rudolf von Croÿ